Biagi ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Biagi (1914–1986), italienischer Fußballspieler
 Cesare Biagi (* 1932), italienischer Segler
 Enzo Biagi (1920–2007), italienischer Journalist, Autor und Fernsehmoderator

 Rodolfo Biagi (genannt Manos Brujas; 1906–1969), argentinischer Tango-Musiker
 Thomas Biagi (* 1976), italienischer Rennfahrer
 Vincenzo Biagi (* 1932), Schweizer Schauspieler

Siehe auch:
 Biaggi